Те́рри Бэ́ллантайн Би́ссон (; , , Кентукки, США) — американский писатель, работающий в жанрах научной фантастики и фэнтези. Наиболее известен как автор рассказов, уже не одно десятилетие Биссон занимает первые позиции во всевозможных рейтингах научно-фантастических рассказов.

Биография 
Терри Бэллантайн Биссон родился  в  и вырос в  в Кентукки.

Закончил Луисвиллский университет в 1964 году со степенью бакалавра. В конце 1960-х Биссон перебрался в Нью-Йорк, где начал писать сценарии для комиксов («Creepy» и «Eerie»), сочинял для таблоидов, работал редактором журнала «Паутина ужаса». В 1970 году он увлёкся идеологией хиппи и четыре года жил в коммуне «Красные Рокеры» в горах Колорадо, работал автомехаником.

В 1976 году возвращается в Нью-Йорк, где начинает работать редактором в издательствах «Беркли» и «Эйвон». В 1985 году Биссон, определяющий себя как «нового левого», совместно с Джуди Дженсен создаёт «революционную службу по заказу книг по почте» (Jacobin Books) и возглавляет её в течение пяти лет. В середине 1990-х он получает должность консультанта в издательстве «Харпер-Коллинз».

С 2002 года Биссон проживает в Окленде (Калифорния).

Творчество 
Первый свой рассказ Терри Биссон написал ещё в колледже. Рассказ назывался «Джордж» и выиграл конкурс журнала «Story», принеся автору приз в 50 долларов. Затем на протяжении двадцати лет он не писал никаких рассказов, до тех пор пока не стал писателем-фантастом. Первой публикацией Терри является «Через плоскогорье» (1979), а в 1981 году в издательстве «Pocket Books» вышел дебютный роман Биссона «Wyrldmaker». Самым известным рассказом, принёсшим Биссону сразу несколько престижных НФ-премий, считается рассказ «Медведи познают огонь», где странным поворотом эволюции медведи превращаются в разумных существ.

Рассказы Биссона регулярно появляются в «Playboy», «Asimov’s Science Fiction», на SciFi.com и в «Fantasy & Science Fiction». Он публиковался в «Nation», «Гламур», «Automotive News», «New York Newsday», «Лос-Анджелес таймс», «Вашингтон пост» и других изданиях. По его текстам ставят спектакли, а кинокомпания «Юнивёрсал» сохраняет за собой права на экранизацию «Necronauts».

Перу Терри Биссона принадлежат несколько романов, среди которых «Огонь на горе» (, 1988) и «Путешествие на Красную планету» (, 1990). Новелла книжного размера «Dear Abbey» (2003), изданная в Англии, номинировалась на Британскую премию НФ (BSFA).

Терри Биссон завершил последний роман умершего Уолтера Миллера-мл. «Святой Лейбовиц и Дикая Лошадь» (, 1997), дописав примерно 20 % текста.

Биссон является автором новеллизаций таких фильмов, как «Джонни Мнемоник», «Виртуозность», Пятый «элемент», «Чужой-4: Воскрешение», «Галактическое путешествие» и «Шестой день», а также одного из эпизодов сериала «Секретные материалы» — «Чудотворец».

Вместе со Стефани Спиннер (Stephanie Spinner) Биссон написал детские приключенческие НФ-романы «Be First in the Universe» (2000) и «Expiration Date: Never!» (2001). В 1997 году под псевдонимом Брэд Квентин (Brad Quentin) были изданы три романа из детского сериала «Приключения Джонни» («Jonny Quest»). В 1998—1999 были изданы шесть книжек в другой детской серии «NASCAR: Pole Position», последние три в соавторстве с Недом Веббом (Ned Webb). Изданы они под псевдонимом Т. Б. Кэлхун (T. B. Calhoun).

Также Биссон написал две книги о трудном детстве известного «охотника за головами» Боба Фета из «Звёздных войн» («Boba Fett: the Fight to Survive», 2002 и «Boba Fett: Crossfire», 2003).

Биссон адаптировал для комиксов книги У. Гибсона, Г. Бира, Джейн Остин, Дж. Розенберга, У. Шекспира, Р. Желязны и Энн Маккэфри.

Произведения 
Наиболее известные в России рассказы Биссона:

 «Медведи открывают огонь» (), 1990;
 «Жми на „Энн“» (), 1991;
 «Целиком из мяса», он же «Они сделаны из мяса» (), 1991;
 «Зигзаг мертвеца» (), 1994;
 «Скажи им, что они дерьмо, и пусть идут в задницу!» (), 1994;
 «Чужое шоу», он же «Шоу Джо» (), 1994;
 «10:07:24» (), 1995;
 «Смерти нет» (), 1995;
 «Комната наверху», он же «Путь из верхнего зала» (), 1996;
 «На краю Вселенной» (), 1996 год — в России публиковался в журнале «Если»;
 «Служебный роман», он же «Офисный роман» (), 1997;
 «Плейер», он же «Звучащий» (), 1997;
 «Самый первый огонь» (), 1998;

 «В церковь — только вовремя!» (), 1998;
 «Инцидент в Оук-Ридже» (), 1998;
 «Не та Вирджиния» (), 1999;
 «Укротитель» (), 1999;
 «Плезентвильский монстр» (), 1999;
 «Маки», он же «Мак и другие» (), 1999 год;
 «Любить Люси» (, он же ), 2000;
 «Комната наверху и другие истории» (, сборник рассказов), 2000;
 «Старьёвщик» (), 2001;
 «Ангелы Чарли» (), 2001 год;
 «Почти дома» (), 2003;
 «Дорогое аббатство» (), 2003;
 «Честное скаутское» (), 2004;

Награды 
 1990 год — Премия «Небьюла» (), в номинации Рассказ (Short Story) за Медведи познают огонь (, 1990).
 1991 год — Премия (читательская) Азимова (), в номинации Рассказ (Short Story) за Медведи познают огонь (, 1990).
 1991 год — Премия «Хьюго» (), в номинации Рассказ (Short Story) за Медведи познают огонь (, 1990).
 1991 год — Мемориальная премия им. Теодора Старджона в номинации Лучший НФ-рассказ за Медведи познают огонь (, 1990).
 1991 год — Премия «Локус» (), в номинации Рассказ (Short Story) за Медведи познают огонь (, 1990).
 1993 год — , за писательский вклад в НФ-литературу.
 2000 год — Премия «Локус» (), в номинации Рассказ (Short Story) за Маки (, 1999)
 2000 год — Премия «Небьюла» (), в номинации Рассказ (Short Story) за Маки (, 1999)
 2006 год — экранизация рассказа Они сделаны из мяса (снята ) победила на фестивале короткометражных фильмов НФ-жанра () в Сиэтле.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Терри Биссона.
 Хроники Амбера по Терри Биссону.
 Терри Биссон на fantlab.ru.
 

 
Писатели-фантасты США
Лауреаты премии «Хьюго»
Лауреаты премии «Локус»
Лауреаты премии «Небьюла»
Английские писатели
Социалисты США
Лауреаты мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла
Выпускники Луисвиллского университета